Saint-Éloi kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Éloi, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Éloi, Creuse, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Éloi, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Éloi-de-Fourques, kommun i departementet Eure i Normandie,

Kanada 

 Saint-Éloi, Québec, kommun,